L'Archer noir (L'arciere nero), un film italien de Piero Pierotti sorti en 1959 ;
 L'Archer noir, un téléfilm français hors-série de la série Meurtres à..., diffusé en 2019 ;
 L'Archer noir, un film français de Christian Guerinel sorti en 2020.